«Дижо́н» (, ) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1998 году в результате слияния клубов «Сёркле Дижон» и «Дижон ФК». Домашние матчи проводит на арене «Стад Гастон Жерар», вмещающем более 15 тысяч зрителей.

С сезона 2021/22 выступает в Лиге 2, втором дивизионе в системе футбольных лиг Франции.

История 

В сезоне 2010/11 клуб занял 3-е место в Лиге 2 и впервые в своей истории завоевал путёвку в Лигу 1. Клубу не удалось закрепиться в элитном дивизионе и сезон 2012/13 команда начала уже в Лиге 2. В сезоне 2015/16, заняв 2-е место, клуб снова получил право выступать в Лиге 1, где в сезоне 2020/21 занял 20-е место и понизился в Лигу 2.

Состав

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы, основанные в 1998 году
Футбольные клубы Франции
ФК «Дижон»